USS Badger je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Badger (1889) 
 USS Badger (DD-126) 
 USS Badger (DE-1071)

Badger